Площа Героїв Сталінгра́да — назва вулиць у різних населених пунктах України

 Площа Героїв Сталінграда — площа в місті Чернігів

Колишні назви 

 Площа Героїв Сталінграда — колишня назва площі Привокзальної в місті Вінниця